Die Liste der Mannschaftskader der 1. Division (Schach) 1963/64 enthält alle Spieler, die in der dänischen 1. Division im Schach 1963/64 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Als einziger Verein setzte der Nordre SK in allen Wettkämpfen die gleichen 8 Spieler ein, Industriforeningens Kampklub und Fredriksberg ließen die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich jeweils 13. Insgesamt kamen 86 Spieler zum Einsatz, von denen 38 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielten Bent Sørensen (Nordre SK) und Børge Andersen (Københavns Skakforening) mit je 7 Punkten aus 7 Partien, einen Punkt weniger erreichten Sørensens Mannschaftskollegen Palle Møller Nielsen und Holger Neergard. Neben Sørensen und Andersen erreichten mit C. Munk Pedersen, Lau Lauridsen (beide Industriforeningens Kampklub) und Jens Kristian Sørensen (Studenterforeningen SK) drei weitere Spieler 100 %, wobei Pedersen und Jens Kristian Sørensen je zweimal eingesetzt wurden, Lauridsen einmal.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister
 Nation: Nationalität; DEN = Dänemark, ISL = Island
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Nordre Skakklub

Københavns Skakforening

Industriforeningens Kampklub

Fredriksberg

Studenterforeningen SK

Herning SK

Industriforeningens SK

Ålborg

Anmerkungen 

 Die Vornamen der Spieler C. Munk Pedersen (Industriforeningens Kampklub), E. Vidstrup, T. Zeuthen (beide Frederiksberg), K. B. Schou (Studenterforeningen SK) und Chr. Nielsen (Herning SK) ließen sich nicht ermitteln.

Weblinks 
 Ergebnisse bei der Dansk Skak Union

Wikipedia:Liste
1. Division (Schach)
Schach 1963
Schach 1964